Le Championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe de football des moins de 17 ans 1997 est la septième édition du Championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe de football des moins de 17 ans, qui se déroule à Trinité-et-Tobago, du 17 au 30 août 1997.

Premier tour

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Tour final

Notes et références 

Championnat de la CONCACAF des moins de 17 ans
Football en 1997
Événement sportif international à Trinité-et-Tobago
1997 à Trinité-et-Tobago